Bohéma může být

Bohéma (Leoncavallo) – opera Ruggiera Leoncavalla
Bohéma (Puccini) – opera Giacoma Pucciniho
Bohéma (seriál) – český televizní seriál
bohémství